В 1696 году произошли различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 Братья Якоб и Иоганн Бернулли решили проблему брахистохроны, положив начало вариационному исчислению.

Публикации 
 Французский математик Гийом Франсуа Лопиталь (как выяснилось позднее, при активной помощи Иоганна Бернулли) опубликовал первое учебное пособие по дифференциальному исчислению: «Анализ бесконечно малых» (Analyse des Infiniment Petits pour l'Intelligence des Lignes Courbes), где, помимо прочего, изложил  правило Лопиталя для нахождения пределов.

Скончались 
 См. также: :Категория:Умершие в 1696 году
 (?) — Жан Рише (род. в 1630 году), французский астроном, инженер и картограф, академик, помощник Джованни Кассини.

Примечания

См. также